SPF () — методика перевірки домену відправника поштовим сервером для захисту від небажаної кореспонденції. 
 SPF () — одиниця виміру екранування від ультрафіолетових променів для  для уникнення фотостаріння шкіри та сонячних опіків